О́гре — власна назва

Топоніми

Огре () — місто в Латвії; стара німецька назва — О́гер ().
Огре () — річка в Латвії, притока Західної Двіни; стара німецька назва — О́гер ().

Огре — гора Байнта Брак у Пакистані.